Лапас — ногайское село в Харабалинском районе Астраханской области, входит в состав Хошеутовского сельсовета.

По данным опросных листов за 1905 год, основано около 1850 года ногайцами-карагашами, переселённые  из села Сеитовка Красноярского уезда. В 1938 в село переселили жителей из нескольких других посёлков. Проживают ногайцы, казахи, русские и несколько семей чеченцев.

История 
Согласно данным опросных листов 1905 года, село было основано около 1850 года ногайцами-карагашами, переселившимися из Сеитовки. Название предположительно происходит от фонетической адаптации поселенцами русского слова «лабаз», обозначающего навес или склад, поскольку на территории села когда-то располагались конные загоны казачьих полков.

В годы коллективизации в Лапасе был образован колхоз «Ялкон», в 1951 году он был объединён с колхозами «XI годовщина Октября» села Ахтубинка и «1 августа» села Хошеутово, новообразованный колхоз получил название «Заря коммунизма».

Городище Лапас 
Городище Лапас — общепринятое среди исследователей название городища Ак-Сарай, к северу от села Лапас, на левом берегу протоки Большой Ашулук реки Ахтубы. Официальное название — «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-хана». Комплекс развалин мавзолеев, предположительно ханов Золотой Орды Берке, Узбека, Джанибека и Бердибека. Не исключается существование захоронения самого Бату и других ханов доисламского времени. Вопрос о том, кому принадлежат восемь менее крупных мавзолеев и как они датируются, остаётся открытым..

На карте братьев Пицигани (1367) здесь находится условный знак в виде мусульманского мавзолея. Пояснительная надпись: «Гробницы императоров, умерших в районе Сарайской реки». На карте Фра-Мауро (1459) также обозначено место, названное «Sepultura imperial» («Императорские захоронения»). Это место охранялось стражей, не пропускавшей никого под страхом наказания или смерти.

В 1930-е годы руины стен мавзолеев были разобраны жителями села Хошеутово на хозяйственные нужды.

В 1960-е годы поставлено на государственную охрану директором Астраханского государственного краеведческого музея В. А. Филипченко.

В 1990-е годы проводились планомерные рекогносцировочные работы отрядом Поволжской Археологической экспедиции ИА РАН под руководством В. В. Дворниченко. В частности, было найдено около 100 монет, в основном периода с 1312 по 1342 (времена правления хана Узбека). Эти исследования были прерваны, не сложились отношения с областными властями.

В 2000 году, в связи с прокладкой газопровода, на городище производились археолого-этнографические исследования под руководством Д. В. Васильева (комплексная экспедиция Астраханского педуниверситета «Наследие»).

Охранная зона городища начинается непосредственно от северной окраины села Лапас и тянется вдоль по берегу на север на расстояние около 1,5 км и на 2,25 км на восток. Пересекается автодорогой Волгоград-Астрахань. По территории городища в центральной части охранной зоны около 2000 года проложены два газо- и нефтепровода высокого давления, технические службы которых также располагаются на территории городища.

Население 

Этнический состав в 2002

Этнический состав в 2010

Литература 
Пачкалов А. В. Средневековые города Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. М., 2018.

Примечания 

Населённые пункты Харабалинского района